Granfield ist der Familienname folgender Personen:

 David Granfield (* 1922), US-amerikanischer Kirchenrechtler
 Linda Granfield (* 1950), US-amerikanisch-kanadische Schriftstellerin
 William J. Granfield (1889–1959), US-amerikanischer Politiker